Gift signifie Cadeau en anglais.

Jeu vidéo 

 , jeu d'action sorti en 2000.

Série télévisée 

 , série télévisée japonaise.

Cinéma 

 , film danois de Knud Leif Thomsen sorti en 1966 ;
 , film américain de Perry Farrell et Casey Niccoli sorti en 1993.

Musique

Chanson 

 Gift, chanson de Māya Sakamoto présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Ray J présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album du chanteur canadien  sorti le  ;

 The Gifted, troisième album studio du rappeur  sorti le  ;

 , album de Sisterhood sorti le  ;
 , album de Taproot sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti en 2003 ;
 , album de Kanjani8 sorti le .

Voir aussi